Strug ist:
 ein historischer russischer Bootstyp
 der Nachname von Kerri Strug (* 1977), US-amerikanische Turnerin

StRuG ist:
 die Abkürzung für Studienkreis Rundfunk und Geschichte

StRuG